Shawiella är ett släkte av svampar. Shawiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Shawiella